

Frutti 
 Bacca – tipo di frutto carnoso
 Bacca – strumento immaginario del mondo fittizio dei Pokémon

Persone 
 Ademir Antonio Bacca – scrittore, poeta e giornalista brasiliano
 Carlos Bacca – calciatore colombiano
 Daisy Bacca – pianista svizzera
 Estefanía Bacca – ballerina, attrice, modella e coreografia argentina
 Pippa Bacca – artista italiana